Île Sainte-Thérèse kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Île Sainte-Thérèse (Richelieufloden), ö i Québec, 
 Île Sainte-Thérèse (Saint Lawrencefloden), ö i Québec,